

Cinema 
 Hoffmeyer's Legacy – cortometraggio muto del 1912 diretto da Mack Sennett

Persone 
 Ada Bruhn Hoffmeyer – archeologa e curatrice d'arte danese
 Niels Hoffmeyer – meteorologo danese
 Stig Hoffmeyer – attore e doppiatore danese